Killuminati 2K10 — студийный альбом хип-хоп-группы Outlawz в составе Young Noble, E.D.I., Hussein Fatal, выпущен 31 октября 2010 года и распространялся в двух версиях: как микстейп с 22 песнями для бесплатного скачивания и через iTunes Store c 24 песнями. На композиции «From the Bottom», «Dream Big», «Kush Dreams», «It Ain’t Over», «Cooley High», «Great Grandaddy Kush», «Seen It All», «Facedown», «Count My Blessings», «Bring It Back», «Reach for the Sky» сняты видеоклипы.

Список композиций

Примечания 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы Outlawz